Szatmár megye, Románia
 Szatmár vármegye 
 Szatmár, Szatmárnémeti város egyik történelmi alkotórésze, Románia
 Szatmári vár volt történelmi végvár
 Szatmár férfikeresztnév
 Szatmár (tájegység)
 Szatmári-Tiszahát tájegység
 Szatmári-síkság tájegység